Colonia Linda Vista kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Linda Vista, Michoacán de Ocampo, ort, Zamora, 
 Colonia Linda Vista, Guanajuato, ort, Cuerámaro, 
 Colonia Linda Vista, Guerrero, ort, Malinaltepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar